Watervliet může být:

 Watervliet (Belgie) – vesnice v Belgii
 Watervliet (New York) – město v New Yorku
 Watervliet (Michigan) – město v Michiganu

Externí odkazy